Васи́лій — форма імені Василь.

 Василій Блаженний (1469–1552) — російський святий, юродивий.
 Василій (Боднарчук) (1925–2006) — Митрополит Тернопільський і Бучацький (УПЦ (КП))
 Василій (Васильцев) (1928–1998) — архієпи́скоп Кіровогра́дський і Олександрі́йський (УПЦ (МП)).
 Василій Великий (329–379) — святий, архієпископ Кесарії Каппадокійської в Малій Азії, один із Отців Церкви.
 Вороновський Василій (1929–2010) — священик УГКЦ
 Василій (Златолинський) (1932) — архієрей на спочинку Української Православної Церкви (Московського Патріархату).
 Василій I Македонянин — візантійський імператор, засновник Македонської династії.
 Василій II Болгаробійця — візантійський імператор (976–1025) з Македонської династії.
 Василій III (1479–1533) — великий князь Московський.
 Медвіт Василій Ігор (1949) — єпископ-помічник Донецько-Харківського екзархату УГКЦ.
 Василій (Федак) (1909–2005) — український православний церковний діяч у Канаді

Див. також 
 Святий Василій

Чоловічі імена